Ла-Бретеньєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Ла-Бретеньєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура